En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 751.

Anciennes routes nationales 
La route départementale 751 correspond à :
 l'ex-RN 751 dans la Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher.

Autres routes 
 Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la route départementale 751 relie Clamensane à Reynier.

Voir aussi 
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes départementales de France
 Routes d'Indre-et-Loire
 Routes de Loir-et-Cher
 Routes de la Loire-Atlantique
 Routes de Maine-et-Loire

751